Plauto, dramaturgo romano 
Plauto Miró, político brasileiro do Paraná
Plauto de Abreu, político brasileiro do Rio Grande do Sul
Plauto Guimarães, nadador brasileiro
Plauto Cruz, flautista e compositor brasileiro

Desambiguações de antropônimos